Erasmo Ramirez, né en 1976 aux États-Unis : un lanceur gaucher de baseball.
 Erasmo Ramírez, né en 1990 au Nicaragua : un lanceur droitier de baseball.